Fiestas Patrias es el nombre con el que se conocen algunas festividades patrióticas realizadas en Hispanoamérica con el fin de conmemorar la fundación de los actuales estados nacionales como independientes de España.

El término puede referirse a alguna de las siguientes festividades:
 Las Fiestas Patrias de Chile, celebradas el 18 y el  de cada año.
 Las Fiestas Patrias de México, celebradas el  de cada año.
 Las Fiestas Patrias de Perú, celebradas el 28 y el  de cada año.

Véase también 
 Día de la Independencia
 Día nacional

Referencias 

Días festivos